Naselje u Srbiji:
 Vračar, gradsko naselje u sastavu općine Vračar, Grad Beograd

Općina u Srbiji:
 Vračar (općina), gradska općina u sastavu Grada Beograda